The Best Platinum Collection – album raccolta dei Matia Bazar del 2007
 The Best Platinum Collection – album raccolta dei Prozac+ del 2007